KXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karoola (Papua Nuova Guinea)
 kxr –  codice ISO 639-3 della lingua koro (Papua Nuova Guinea)